Luis de Borbón y Vargas (Nueva York, 28 de mayo de 2010), llamado en Francia Louis de Bourbon es el primer hijo varón y segundo vástago de Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia y considerado por sus seguidores como Luis XX Alfonso rey de Francia, Navarra y copríncipe de Andorra. Para los legitimistas, Luis de Borbón y Vargas es el delfín de Francia.

Biografía 
Nació en Nueva York el , junto con su hermano mellizo Alfonso, siendo hijos del matrimonio entre Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú y María Margarita Vargas Santaella. Los hermanos fueron bautizados en una ceremonia privada el  en la capilla del coro de la Basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano por el cardenal Angelo Comastri. Tuvo como padrinos de bautismo a Arancha Martínez-Bordíu, tía de Luis Alfonso, y Francisco D'Agostino, cuñado de los madre.

En el momento de su bautismo y como "hijo del heredero de los derechos dinásticos de los franceses", fue registrado con tratamiento de Alteza real y titulado como Duque de Borgoña, mientras que su hermano recibió el título de Duque de Berry.

Herencia nobiliaria 
Por ser hijo primogénito varón, dado que en la monarquía francesa impera la Ley Sálica, del Pretendiente legitimista al trono de Francia, Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, desde el momento de su nacimiento es el heredero a los títulos que pretende su padre como duque de Borbón, duque de Anjou, aunque estos junto al tratamiento de Alteza Real carecen de validez dado que dichos títulos no han sido concedidos por ningún rey.

Aunque por parte de bisabuelo, por su previa renuncia, no tiene derechos sobre la corona española, si los tiene al trono inglés dado que ella, la salida del progenitor de la lista de sucesión no afecta a su descendencia, y dado que su tatarabuela paterna es nieta de Victoria I, sigue en las listas de herederos a la corona, estando por delante de sus hermanos y sus primos de la corona española.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20190124203522/https://www.hola.com/famosos/2010052814566/luis-alfonso-borbon/margarita-vargas/nacimiento-mellizos/
Genealogía Martínez-Bordiú
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/escenarios/luis-alfonso-borbon-encantado-nacimiento-primera-hija_292540.html

Casa de Borbón en España
Personas de Nueva York (estado)